Флаг муниципального образования Кущёвское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4499.

Описание 
«Полотнище малинового цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края расширяющуюся от древка орнаментальную полосу, образованную жёлтыми силуэтами двенадцати стилизованных колосьев, увеличивающихся вместе с шириной полосы (возрастающей от 1/4 до 1/2 ширины полотнища); над полосой посередине расположено изображение жёлтого креста с расширяющимися плечами, поверх синей восьмиконечной звезды с жёлтой окантовкой, внутри изогнутой в кольцо зелёно-жёлто-белой ветви тёрна».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений района, основой развития которых является выращивание зерновых. Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности.

Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, духовное богатство, величие. Малиновый цвет — определяющий цвет запорожских (черноморских) казаков аллегорически указывает на то, что Кущёвский курень (позже станица) является одним из 38 переселившихся на Кубань казачьих куреней.

Согласно преданию Кущёвский курень получил своё название ещё в Запорожье от имени куренного атамана Куща, получившего в свою очередь это имя от того что, будучи атаманом, он свой курень отделил от других терновыми кустами (кущами, по-украински).

По жребию Кущёвскому куреню было суждено селиться на землях в месте слияния рек Ея и Куго-Ея, в месте богатом зарослями терновых кустов, что было казаками отмечено, как счастливое предзнаменование. Стилизованное изображение куста терновника аллегорически указывает на наименование поселения, а также символизируют различные жизненные трудности, через которые прошли кущёвцы.

Одиннадцать цветков терновника аллегорически указывают на одиннадцать населённых пунктов входящих в состав поселения.

Золотой крест с расширяющимися концами является символом казачества и указывает на отвагу и мужество основоположников Кущёвского куреня, а затем и станицы Кущёвской.

Синяя восьмиконечная звезда является символом Богородицы, покровительницы казачества и поселения.

Зелёный цвет символизирует жизнь, возрождение, здоровье.

Примечания